Goldsmith ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Goldsmith (* 1964), US-amerikanische Elektroingenieurin und Hochschullehrerin für Elektrotechnik
 Cecil C. Goldsmith (1889–1972), britischer Sprachlehrer und Generalsekretär der Internacia Esperanto-Ligo
 Christian J. Goldsmith, Entrepreneur, Publizist, Journalist und Chefredakteur
 Clio Goldsmith (* 1957), französische Schauspielerin
 Edward Goldsmith (1928–2009), englisch-französischer Umweltschützer, Schriftsteller und Philosoph
 Elaine Goldsmith-Thomas (* ?), US-amerikanische Filmproduzentin
 Emmanuel Goldsmith (1909–??), Schweizer Sprinter
 Glen Goldsmith (* 1965), britischer Sänger und Songwriter
 Harris Goldsmith († 2014), US-amerikanischer Pianist und Musikkritiker
 Harvey Goldsmith (* 1946), britischer Konzertveranstalter und Musikmanager
 Henry Goldsmith (1885–1915), britischer Ruderer
 James Goldsmith (1933–1997), britisch-französischer Milliardär
 Jemima Goldsmith (* 1974), britische Jetseterin
 Jerry Goldsmith (1929–2004), US-amerikanischer Filmkomponist
 Joel Goldsmith (1957–2012), US-amerikanischer Filmkomponist
 Jonathan Goldsmith (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Jonathan Goldsmith (Komponist), kanadischer Komponist und Musikproduzent
 Kenneth Goldsmith (* 1961), US-amerikanischer Dichter, Hochschullehrer und Autor
 Lynn Goldsmith (* 1948), US-amerikanische Regisseurin, Fotografin, Songwriterin und Musikerin
 Margaret Leland Goldsmith (1894–1971), Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin
 Marshall Goldsmith (* 1949), US-amerikanischer Professor, Consultant und Autor
 Martin Goldsmith (1913–1994), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Merwin Goldsmith (1937–2019), amerikanischer Schauspieler
 Nick Goldsmith (* 1971), britischer Filmproduzent, siehe Hammer & Tongs
 Oliver Goldsmith (1728–1774), irischer Schriftsteller und Arzt
 Olivia Goldsmith (1949–2004), US-amerikanische Romanautorin
 Paul Goldsmith (* 1925), US-amerikanischer Rennfahrer
 Peter Goldsmith, Baron Goldsmith (* 1950), britischer Anwalt und ehemaliger Attorney General von England und Wales sowie von Nordirland
 Rick Goldsmith (* 1951), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Raymond Goldsmith (1904–1988), belgisch-amerikanischer Ökonom
 Selwyn Goldsmith (1932–2011), britischer Architekt und Autor
 Ulrich K. Goldsmith (1910–2000), deutsch-amerikanischer Germanist
 William Goldsmith (* 1972), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Zac Goldsmith (* 1975), britischer Politiker

Goldsmith heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goldsmith (Indiana)
 Goldsmith (New York)
 Goldsmith (Texas)

Goldsmith steht außerdem für:
 Goldsmith (Band), eine ehemalige englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Goldsmith-Gletscher, Antarktika
 Goldsmith Maid (1857–1885), US-amerikanische Trabrenn-Stute

Siehe auch:
 Goldsmiths, University of London
 Goldsmith Channel
 Goldschmidt
 Goldsmid